Béron bezeichnet:

 Béron, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Mayenne

Beron bzw. Berón ist der Familienname folgender Personen:

 Bogomil Beron (1866–1836), bulgarische Arzt und Akademiker
 Elba Berón (1930–1994), argentinische Tangosängerin
 Genaro Berón de Astrada (1804–1839), argentinischer Militär und Politiker
 Grégory Beron (* 1989), französischer Eishockeyspieler

 Raúl Berón (1920–1982), argentinischer Tangosänger
 Richard Beron (1903–??), Ordensgeistlicher und Autor 
 Vasil Beron (1824–1909), bulgarischer Philosoph 

Siehe auch:
 Peron